

Варкали — село в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Варкали — село в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства